Zahrádka est un toponyme qui peut désigner :

Zahrádka, une commune du district de Plzeň-Nord, dans la région de Plzeň ;
 Zahrádka, une commune du district de Třebíč, dans la région de Vysočina.

Homonymie de localités en  Tchéquie